La Coupe du monde de rugby à sept 2005 est la quatrième édition de la compétition et se déroule du 18 au  à Hong Kong. Tous les matchs ont lieu au Hong Kong Stadium. 24 nations participent à cette Coupe du monde dans le tournoi masculin. 

La Melrose Cup (nom de la coupe du monde à sept) est remportée par l'équipe des Fidji face à la Nouvelle-Zélande sur le score de 29 à 19. Cette sélection remporte son  mondial, après celui décroché en 1997 également à Hong Kong, fait unique dans l'histoire de la compétition. Le  est remportée par les Samoa face au Portugal (29-7) et le  par l'Italie contre le Canada (7-5).

Phase de poules

Poule A

|}

Poule B

|}

Poule C

|}

Poule D

|}

Tableau final :  
Ce tableau final réunit les premiers et seconds de chaque groupe (donc les huit meilleures équipes du premier tour).

Tableau final :  
Ce tableau final réunit les troisièmes et quatrièmes de chaque poule du premier tour.

Tableau final :  
Ce tableau final réunit les cinquièmes et sixièmes de chaque poule du premier tour .

Équipe des Fidji championne du monde

Effectif

Parcours en poule 
Les Fidji finissent la compétition en étant invaincus. Leur parcours en poule A est le suivant :
  : victoire 47-0
  : victoire 33-0
  : victoire 29-14
  : victoire 38-0

Voir aussi

Articles connexes 
 World Rugby Sevens Series
 Rugby à sept aux Jeux olympiques

Lien externe 
  Site officiel

2005
Rugby à sept en 2005
2005 à Hong Kong
Sport en mars 2005
Championnat du monde en 2005
Rugby à sept 2005